No No No – album zespołu Beirut
 No, No, No – singel zespołu Destiny’s Child
 NONONO – szwedzki zespół muzyczny
 NO! NO! NO! – polski zespół muzyczny